Мухйиддин ( muḥyī d-dīn — «оживляющий веру», тж.  muḥī d-dīn) — арабское имя, происходит от глагола √ḥ-y-y — «жить» и является однокоренным с именем Яхья.

Персоналии
 Мухиддин Фархат — таджикский советский поэт.
 Мухиддин Яссин — малайзийский государственный и политический деятель.
 Мухйиддин ан-Навави — выдающийся исламский богослов, факих, мухаддис.
 Мухйиддин ибн Араби — исламский богослов из Испании, крупнейший представитель и теоретик суфизма.
 Мухйиддин Абдул-Кадир аль-Джилани — персидский ханбалитский проповедник и богослов, суфийский шейх.
 Мухйиддин Мухаммад Аурангзеб
 Таха Мохи эд-Дин Мааруф
 Амин-заде, Мухиддин — таджикский советский поэт, прозаик, драматург.
 Курбангалиев, Мухитдин Хафизитдинович
 Кари-Якубов, Мухитдин

Фамилия
 Мухийдин, Азиз Аббес — итальянский боксёр-любитель.
 Мухитдинов, Нуритдин Акрамович — советский государственный и партийный деятель.
 Мухитдинов, Нажмитдин Баукеевич — советский и казахстанский учёный-юрист.

См. также 
 Мухиддинов

Литература 
 
Арабские имена